Megalomania – stato psicopatologico caratterizzato dalle fantasie di ricchezza, di fama e di onnipotenza
Megalomania – album degli Aqua del 2011
Megalomania – album degli Enslavement of Beauty del 2001
Megalomania – album dei Plateau del 2005